Turniej badmintona na Island Games 2009 trwał w dniach 28-29 czerwca oraz 1-3 lipca 2009 roku. Cały turniej odbył się na Vikingahallen w miejscowości Jomala. Jest to wyremontowana hala sportowa z roku 1991, pierwotnie służąca do rozgrywek siatkówki. Obiekt ma 1400 m² i wymiary 56x26 m.

Medale 
Medale dla poszczególnych krajów

Konkurencje męskie 
Odbyły się dwie konkurencje męskie badmintona - indywidualna oraz deble.

Mężczyźni indywidualnie 

W konkurencji tej wzięli udział zawodnicy z trzynastu następujących reprezentacji: Falklandów, Gibraltaru, Gotlandii, Grenlandii, Guernsey, Jersey, Minorki, Orkadów, Świętej Heleny, Wight, Wysp Alandzkich, Wysp Owczych oraz Wyspy Man. Turniej odbył się 1 lipca.

Medaliści

Przebieg 
Przebieg męskiego turnieju indywidualnego wyglądał następująco:

Przed 1/16 finału odbyło się jeszcze kilka meczów 1/32 finału:

Mężczyźni deble 
W konkurencji tej wzięli udział zawodnicy z dwunastu następujących reprezentacji: Falklandów, Gibraltaru, Gotlandii, Grenlandii, Guernsey, Jersey, Minorki, Orkadów, Wight, Wysp Alandzkich, Wysp Owczych oraz Wyspy Man. Turniej odbył się 2 lipca.

Medaliści

Przebieg 
Przebieg męskiego turnieju deblowego wyglądał następująco:

Konkurencje żeńskie 
Odbyły się dwie konkurencje żeńskie badmintona - indywidualna oraz deble.

Kobiety indywidualnie 

W konkurencji tej wzięły udział zawodniczki z dwunastu następujących reprezentacji: Falklandów, Gibraltaru, Gotlandii, Grenlandii, Guernsey, Jersey, Minorki, Orkadów, Wight, Wysp Alandzkich, Wysp Owczych oraz Wyspy Man. Turniej odbył się 1 lipca.

Medalistki

Przebieg 
Przebieg żeńskiego turnieju indywidualnego wyglądał następująco:

Przed 1/16 finału odbyło się jeszcze kilka meczów 1/32 finału:

Kobiety deble 
W konkurencji tej wzięły udział zawodniczki z jedenastu następujących reprezentacji: Falklandów, Gibraltaru, Gotlandii, Grenlandii, Guernsey, Jersey, Minorki, Orkadów, Wight, Wysp Owczych oraz Wyspy Man. Turniej odbył się 2 lipca.

Medalistki

Przebieg 
Przebieg żeńskiego turnieju deblowego wyglądał następująco:

Mieszane deble

Konkurencja drużynowa 
W drużynowej konkurencji wzięło udział jedenaście reprezentacji. Były to następujące reprezentacje: Falklandów, Gibraltaru, Gotlandii, Grenlandii, Guernsey, Jersey, Minorki, Orkadów, Wight, Wysp Owczych oraz Wyspy Man. Mecze rozegrano w dniach: 28 i 29 czerwca 2009. Każdy z meczów składał się z pięciu spotkań - singlowych (męskiego i żeńskiego) oraz deblowych (męskiego, żeńskiego i mieszanego).

Medaliści

Przebieg 
Turniej przebiegał następująco:

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Rozgrywki o miejsca 7-11

Grupa D

Grupa E

Baraż o półfinał

Mecz o piąte miejsce

Półfinały

Mecz o trzecie miejsce

Finał

Ostateczna klasyfikacja

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Badminton na stronie wyników Island Games 2009 
  

Zawody badmintonowe
Island Games 2009
Badminton w Finlandii